Римутака може да се отнася за:

 Римутака – планина в Нова Зеландия
 Римутака – природен парк в Нова Зеландия
 Римутака – железопътен тунел в Нова Зеландия
 Римутака – велосипедна и пешеходна пътека в Нова Зеландия